Азмайпарашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Азмайпарашвили, Зураб Алексеевич (род. 1960) — советский и грузинский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Азмайпарашвили, Шалва Ильич (1903—1957) — советский композитор и дирижёр.